Fernald kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Henry Fernald
 Merritt Lyndon Fernald

Robotskapade auktorsförkortningar